Fågelsjö kan avse:

 Fågelsjö –  en sjö eller våtmark där fåglar häckar och rastar

Geografi
Fågelsjö, Ljusdals kommun  – en by och järnvägsstation i Ljusdals kommun utmed Inlandsbanan
 Fågelsjö Gammelgård – en hälsingegård i Fågelsjö by, Orsa finnmark
 Fågelsjö kapell – ett kapell som tillhör Los-Hamra församling
 Fågelsjö, Kyrkslätt – en ö i Nyland, Finland

Se även
Fågelsjön